Bismarck-Schulen bzw. Otto-von-Bismarck-Schulen (Bismarck-Gymnasium etc.) sind nach Reichskanzler Otto von Bismarck (1815–1898) benannte Schulen, unter anderem:

 Bismarck-Gymnasium, ein humanistisches Gymnasium in Berlin-Wilmersdorf (1895–1945), siehe Goethe-Gymnasium
 Bismarckschule, eine Oberrealschule in Bochum
 Bismarckschule in Dortmund-Lütgendortmund (um 1900)
 Bismarckschule (Elmshorn), ein Gymnasium in Elmshorn
 Bismarckschule, eine ehemalige Mittelschule in Frankfurt-Bockenheim
 Bismarckschule (Hannover), ein Gymnasium in Hannover
 Bismarckschule in Hamburg-Eimsbüttel
 Bismarck-Gymnasium Karlsruhe in Karlsruhe (1938 benannt) 
 Bismarckschule, eine Gemeinschaftsgrundschule in Kierspe
 Bismarckschule (Memmingen), eine Mittelschule in Memmingen
 Bismarckschule (Nürnberg), eine Grund- und Mittelschule in Nürnberg
 Bismarckschule, eine Hauptschule mit Werkrealschule in Stuttgart-Feuerbach

Bismarck